Pasteur se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georges Pasteur
 Louis Pasteur